Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — режиссер театрализованных шоу, советский и российский фигурист (танцы на льду), продюсер, хореограф в фигурном катании. Заслуженный мастер спорта России. Награждён орденом Дружбы (2003).  

В паре с Ириной Лобачёвой: серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, победитель финала чемпионского серии ГРАН-ПРИ 2003, чемпион России (1997, 2000—2002).

В паре с Мариной Анисиной — двукратный чемпион мира среди юниоров (1990 и 1992 год).

Окончил Московскую государственную академию физической культуры.

Был факелоносцем российской команды на зимних Олимпийских играх 2014 года.

Биография 
Родился 18 декабря 1973 года в Москве.

Спортивная карьера 
Первым тренером Авербуха была Жанна Громова, а впоследствии — Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов. Илья Авербух в паре с Мариной Анисиной стал двукратным чемпионом мира среди юниоров (в 1990 и 1992 годах), но затем влюбился в Ирину Лобачёву, которая каталась с ним в одной группе, но с другим партнёром. Они начали кататься вместе в 1992 году и поженились в 1995 году. В 1995 году они переехали в США, где жили и тренировались вплоть до Олимпиады 2002 года. В 1998 году удачно дебютировали на зимних Олимпийских играх. В сезоне 2001—2002 пара пропустила все этапы серии Гран-при по причине травмы колена Ирины, которую она получила во время тренировок в сентябре 2001 года.

В феврале 2002 года пара завоевала серебряные медали на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити (США), а также выиграла чемпионат мира.

Пара осталась в любительском спорте ещё на один сезон, выиграла чемпионат Европы и стала второй на чемпионате мира.

Режиссура театрализованных шоу и фестивалей 

Вернувшись в Россию, в 2004 году Илья Авербух организовал собственное шоу на льду — проект «Ледовая симфония» — театрализованные ледовые представления с участием звёзд мирового фигурного катания, олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы. С этого момента Авербух начинает активно развиваться в режиссуре театрализованных постановок. И сегодня он широко известен миру не только как спортсмен, но и как режиссер-постановщик, а также продюсер. На его счету уже свыше 200 реализованных проектов. Среди них — масштабные театрализованные ледовые шоу и спектакли с участием звезд фигурного катания, церемонии открытия и закрытия международных соревнований, турниров и фестивалей, а также всероссийские праздники, зрителями которых стали миллионы человек. Работы Ильи Авербуха в качестве режиссера по годам:

 2004 — Ледовое шоу «Вместе и Навсегда»
 2005 — Ледовое шоу «Восхождение»
 2006 — Ледовое шоу «Звёзды на льду»
 2006 — Юбилейное шоу Александра Горшкова «И вечно музыка звучит…»
 2006 — Шоу «Россия ждёт»
 2007 — Телепроект «Ледниковый период»
 2007 — Ледовое шоу «Спящая красавица»
 2007 — Ледовое шоу в Сингапуре
 2007 — Всероссийская премия «Хрустальный Лед»
 2007 — Юбилейное шоу «Татьяна Тарасова и ее ученики»
 2007 — Шоу двух столиц: Москва и Санкт Петербург
 2008 — Телепроект «Ледниковый период-2»
 2008 — Всероссийская премия «Хрустальный Лед»
 2009 — Телепроект «Ледниковый период: Глобальное потепление»
 2009 — Всероссийская премия «Хрустальный Лед»
 2009 — Юбилейное шоу «Великие победы Ирины Родниной
 2010 — Телепроект «Лёд и пламень»
 2010 — Всероссийская премия «Хрустальный Лед»
 2011 — Телепроект «Болеро»
 2011 — Юбилейное шоу «Триумф Тамары Москвиной»
 2012 — Телепроект «Ледниковый период: Кубок профессионалов»
 2013 — Телепроект «Ледниковый период: Новый сезон»
 2013 — Гастрольный Тур «Сердца четырех»
 2013 — Гала-шоу «Год до игр Сочи 2014»
 2014 — Тематические блоки в церемониях открытия и закрытия Олимпийских Игр в Сочи 
 2015 — Телепроект «Танцуй»
 2016 — Гимнастическое шоу «Легенды спорта» 
 2016 — Телепроект «Ледниковый период: Новый сезон»
 2016 — Драйв-шоу Ильи Авербуха «Буратино» в парке «УРБАНтино»
 2016 — Участие в подготовке церемоний Чемпионата мира по хоккею в Москве
 2016 — Участие в подготовке открытия чемпионата мира по хоккею с мячом в Ульяновске
 2017 — Юбилейное шоу Татьяны Тарасовой «ТАРАСОВА 7.0»
 2017 — Церемония открытия Фестиваля национальных видов спорта в Ульяновске
 2018 — Баскетбольное шоу «Гомельский 90»
 2018 — Церемония открытия «Сбербанкиады 2018»
 2018 — Церемонии открытия и закрытия Чемпионата мира по футболу в Москве 
 2019 — Церемонии открытия и закрытия Зимней Универсиады-2019 в Красноярске
 2019 — Церемония открытия Чемпионата мира по кёрлингу среди юниоров
 2020 — Гала-шоу «Чемпионы» с участием олимпийских призеров и чемпионов разных лет 
 2021 — Шоу в честь 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода
 2022 — Шоу-празднование в честь 75-летия заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой
 2022 — Театрализованное шоу в честь открытия и закрытия Международного турнира по кёрлингу, прошедшем в городе Дудинка Красноярского края
 2022 — Всероссийская прямая трансляция «Дня молодежи-2022» во Вконтакте
 2022 — Иммерсивное шоу в честь 200-летия Нижегородской ярмарки
 2022 — Международный фестиваль фейерверков «Ростех», участие в котором приняли команды из 8 стран мира.

Спектакли на льду 
Особым успехом у публики и критиков были отмечены ледовые спектакли, срежиссированные и поставленные Ильёй Авербухом: 

 2010 — ледовый спектакль «Огни большого города»
 2015 — ледовый спектакль «Кармен»
 2017 — ледовый спектакль «Ромео и Джульетта»
 2021 — ледовый спектакль «Анна Каренина».

Ледовый спектакль «Огни большого города» был удостоен премии «Звезда театрала», награды Best Brand Awards 2010 в номинации «Событие года», а также Премии Олега Янковского в номинации «Творческое открытие» 2011. Позже эпизоды спектакля были представлены на международной арене в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария). В апреле 2011 ледовый мюзикл открыл театральный фестиваль «Черешневый лес» в Москве. На гастролях спектакль представили публики во многих городах России и за рубежом.

Ледовый мюзикл «Кармен» стал легендарным и также был представлен не только в России, но и за рубежом. В грандиозной постановке приняли участие 80 артистов, включая ведущих фигуристов мира, были задействованы свыше 200-т дизайнерских костюмов и несколько тонн многоярусных декораций. 

А «Ромео и Джульетта» стал первым российским ледовым спектаклем, который был поставлен на одной из самых знаменитых площадок Европы - итальянской Arena di Verona. После этой постановки Илья Авербух так прокомментировал работу своей команды: "Для меня спектакль "Ромео и Джульетта" стал подтверждением того, что мы достигли принципиально нового уровня в постановке ледовых шоу. Это действительно шоу, соответствующее высочайшим мировым стандартам. Нам удалось создать спектакль, который по своему масштабу, смелым визуальным и сценографическим решениям в значительной степени превосходит все, что было создано ранее”.Еще одной громкой работой Ильи Авербуха в качестве режиссера-постановщика стал ледовый спектакль «Анна Каренина», участие в котором приняли звезды мирового фигурного катания. Постановка отличилась масштабными декорациями, неожиданными режиссерскими решениями, особым музыкальным наполнением и экстравагантными костюмами героев.

В 2021 году подготовил тур «Ледниковый период», а также ледовый спектакль «Зима в Подмосковье».

Кроме того, большой любовью публики ежегодно пользуется детская и семейная программы ледовых спектаклей Авербуха: 

 2006 — Детский ледовый спектакль «Пока часы 12 бьют»
 2012 — Детский ледовый спектакль «Тайны острова сокровищ»
 2013 — Детский ледовый спектакль «Морозко»
 2014 — Детский ледовый спектакль «Мама»
 2015 — Детский ледовый спектакль «Карлсон»
 2016 — Детский ледовый спектакль «Новые бременские музыканты»
 2017 — Детский ледовый спектакль «Щелкунчик и Мышиный Король»
 2018 — Детский ледовый спектакль «Алиса в стране чудес»
 2019 — Детский спектакль «Волшебник страны Оз».

Жюри 
С 1 апреля по май 2018 года — продюсер, член жюри и тренер команды телевизионного проекта «Ледниковый период. Дети» на Первом канале.

Школа зимних видов спорта "Наследие" 
Илья Авербух является основателем и руководителем школ зимних видов спорта «Наследие». В них дети бесплатно могут обучаться фигурному катанию и хоккею. На данный момент школы «Наследие» открыты в 3 городах России: Ессентуках, Симферополе и Ставрополе.

Личная жизнь 
Родители:

Отец: Изяслав Наумович Авербух (род. 1947) - инженер, предприниматель и микробиолог.

Мать: Юлия Марковна Бурдо (род. 1949) - педагог.

Брат: Даниил Авербух (род. 1990), чемпион Европы по фехтованию (рапира) среди кадетов.

С января 1995 по декабрь 2007 год был женат на фигуристке Ирине Лобачёвой (род. 1973). Сын Мартин (род. 2004) после развода родителей проживает с отцом.

Летом 2020 года заявил об отношениях с Елизаветой Арзамасовой (род. 17 марта 1995), на которой женился 20 декабря 2020 года.

14 августа 2021 у пары родился сын Лев.

Фильмография

Роли в кино 
 2004 — Время жестоких — Илья Гаврилов, журналист
 2005 — Ночь в стиле Disco — юноша на льду
 2008 — Жаркий лёд — Играет самого себя
 2012 — После школы — Водитель Ильи Авербуха

Участие в фильмах 
 2010 — Александр Жулин. Стойкий оловянный солдатик
 2011 — Алексей Ягудин. Хроника одной боли (цикл «Начать сначала»)
 2012 — У меня не ледяное сердце

Продюсер 
 2008 — Жаркий лёд

Участие в телеиграх 
Трижды участвовал в телеигре «Форт Боярд» в 2002 году. В ней его партнерами по команде были в паре с другом и напарником с Дмитрием Сватковским:
 В 1-й раз — Маргарита Симоньян, Михаил Зеленский и Ирина Лобачева.
 Во 2-й раз — Елена Замолодчикова, Ирина Лобачева и Дмитрий Шепель.
 В 3-й раз — Мария Ситтель, Мария Бутырская и Эрнест Мацкявичюс.

Награды и премии

Государственные награды 
 Кавалер ордена Дружбы (2003 год) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XIX Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити.

Общественные награды 
 Лауреат национальной премии «Россиянин года» (2008 год).
 Лауреат национальной телевизионной премии ТЭФИ-2008 за высшие достижения в области телевизионных искусств (учреждена фондом «Академия Российского Телевидения») с проектом «Ледниковый период» в номинации «Развлекательная программа: игра» (2008 год).
 «Человек года» по версии журнала "GQ (2007).
 Лауреат Премии Олега Янковского «Творческое открытие» (2015) за ледовый мюзикл «Кармен» 
 Член Международного еврейского спортивного зала славы(2015)

Спортивные достижения 
(с Ириной Лобачёвой)

(с Анисиной)

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1991

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт продюсерской компании «Илья Авербух» http://ice-show.ru/
 

Фигуристы СССР
Фигуристы России
Чемпионы Европы по фигурному катанию
Чемпионы России по фигурному катанию
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Заслуженные мастера спорта России
Спортсмены Москвы
Хореографы в фигурном катании
Телепродюсеры России
Члены Международного еврейского спортивного зала славы